Schwarzach kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Schwarzach (vattendrag i Tjeckien), 
 Bayerische Schwarzach, vattendrag, 
 Svratka (vattendrag), Södra Mähren,

Tyskland 

 Schwarzach (Main) – biflod till Main, Bayern, 
 Schwarzach (Rednitz) – biflod till Rednitz, Bayern, 
 Schwarzach (Altmühl) – biflod till Altmühl, Bayern, 
 Schwarzach (Donau, Mariaposching) – biflod till Donau, Bayern, 
 Schwarzach (Donau, Riedlingen) – biflod till Donau, Baden-Württemberg, 
 Schwarzach (Schussen) – biflod till Schussen, Baden-Württemberg, 
 Schwarzach, Rheinmünster – ort i Rheinmünster, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,
 Schwarzach am Main – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Schwarzach, Baden-Württemberg – kommun i Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region, 
 Schwarzach, Bayern – kommun i Bayern, Niederbayern, 
 Schwarzach bei Nabburg – kommun i Landkreis Schwandorf, Bayern,

Österrike 

 Schwarzach (vattendrag i Österrike, Tyrolen), 
 Schwarzach (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Bregenz, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar